Famechon je název dvou obcí ve Francii:

 Famechon (Pas-de-Calais) – obec v departementu Pas-de-Calais
 Famechon (Somme) – obec v departementu Somme